Бильбао 2010 — финальный турнир «Большого шлема» 2010 года проходил в Бильбао с 9 по 15 октября.

 Категория: 22-я (средний рейтинг: 2788,75)

Регламент турнира 
 Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 60 минут до конца партии с добавлением 10 секунд за каждый ход, начиная с 41-го.
 Очки:
 За победу — 3
 За ничью — 1
 За поражение — 0

Участники 

 Рейтинги даны на сентябрь 2010

Движение по турам

Таблица

Интересные факты 
Турнир Бильбао 2010 имеет наивысший средний рейтинг его участников, за все время проведения шахматных турниров.

Ссылки 
 Официальная страница 
 Информация о турнире на сайте www.chess.co.uk

Шахматные турниры в Испании
Октябрь 2010 года
2010 год в шахматах